Tovaca é um nome vernáculo comumente usado para designar aves dos gêneros Chamaeza e Myrmothera, podendo mais especificamente se refir as seguintes espécies:
 Tovaca-patinho (Myrmothera campanisona)
 Tovaca-campainha (Chamaeza campanisona)
 Tovaca-estriada (Chamaeza nobilis)
 Tovaca-cantadora (Chamaeza meruloides)
 Tovaca-de-rabo-vermelho (Chamaeza ruficauda)

Desambiguação